Kriss van Valnor is een vrouwelijk personage uit de stripreeks Thorgal, gemaakt door Jean Van Hamme en Grzegorz Rosiński. Ze maakt voor het eerst haar optreden in het befaamde negende deel van de serie: De boogschutters uit 1985. Vanaf dat deel is ze een regelmatig terugkerend hoofdpersonage uit de serie. Ze is de dochter van een grote tovenaar Kahaniël van Valnor en van het boerenmeisje Olgave.

Beschrijving 
Kriss is een jonge, mooie maar gevaarlijke vrouw die ontzettend goed kan vechten. Het boogschieten is een van haar specialiteiten en daarin evenaart zij bijna de kundigheid van Thorgal. Behalve dat zij ook goed kan vechten, is zij in alles de tegenpool van Thorgal. Waar Thorgal oog heeft voor de noden van zijn tegenstanders, valt zij op door haar meedogenloosheid en wreedheid. Ze heeft geen last van haar geweten, en verdient haar kost met allerlei duistere zaken. Verder is Kriss jaloers, ontzettend ijdel, enorm koppig en heel eigengereid. Bij haar telt enkel het eigenbelang en geldelijk gewin.

Ondanks dat Thorgal haar tegenstander is, bewondert Kriss in stilte Thorgal om zijn kracht en doorzettingsvermogen. Ze is verliefd op hem, maar zal dat nooit toegeven. Toch wordt zij een tijdlang de geliefde van Thorgal als deze zijn geheugen verliest. Met Thorgal krijgt zij ook een zoon, Aniel.

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor 
Met het verschijnen van de parallel-series De werelden van Thorgal in november 2011 ontstond er een eigen reeks omtrent de persoon Kriss van Valnor, waarvan 8 delen verschenen. Het verhaal in deze reeks over Kriss van Valnor gaat verder nadat zij dodelijk getroffen is door een pijl (zie hiervoor deel 28 Kriss van Valnor (stripalbum)) en verschijnen moet voor het tribunaal van de Walkuren. Zij slaagt erin om Freya te overtuigen haar terug te laten keren naar Midgaard omwille van haar heldhaftige optreden om Thorgal en zijn gezin te redden.

De scenario's van deze nevenreeks zijn van Yves Sente, Xavier Dorison en Mathieu Mariolle. De tekeningen werden tot en met deel vijf gemaakt door Giulio de Vita, waarna deel zes door Roman Soerzjenko, en de laatste twee delen door tekenaarFrédéric Vignaux. De inkleuring van de albums zijn van hand van Graza Kasprzak.

Stamboom 

Personage uit Thorgal